Прунару има више значења:

 Прунару (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Прунару (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији